Płosków peut désigner en Pologne :

 Płosków, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Płosków, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Płosków, village de la voïvodie de Mazovie